Шомо́н-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шомон-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шомон-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор